

Strade 
 E85 – strada europea Klaipėda – Alessandropoli

Altro 
 E85 – Un carburante costituito dall'85% di etanolo e dal 15% da combustibili di derivazione fossile
 E85 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana